Pachelbel è un nome di famiglia tedesco.

Persone
 Amalia Pachelbel (1688–1723) - pittrice tedesca
 August Heinrich von Pachelbel-Gehag (1795–1857) - ufficiale prussiano
 Carl Theodorus Pachelbel (Charles Theodore Pachelbel; 1690–1750) - organista statunitense
 Georg Wilhelm von Pachelbel (1717–1784) - diplomatico tedesco
 Heinrich Christian Friedrich von Pachelbel-Gehag (1763–1838) - politico tedesco
 Johann Pachelbel (1653–1706) - compositore tedesco
 Rüdiger von Pachelbel (1926–2011) - diplomatico tedesco
 Wilhelm Hieronymus Pachelbel (1686–1764) - compositore tedesco
 Wolf Adam Pachelbel von Gehag (1599–1649) - patrizio boemo

Astronomia
4972 Pachelbel - asteroide dedicato a Pachelbel musicista